Servette FC er en fodboldklub hjemmehørende i den schweiziske by Geneve.
4. februar 2005 gik firmaet bag Servette konkurs med en gæld på over 10 millioner schweizerfranc.
Spillerne havde ikke fået løn siden november året før. Deres U21-hold gennemførte resten af sæsonen, hvorefter klubben blev degraderet til tredjebedste liga.
Servette har siden formået at spille sig op i den næstbedste række, hvor den frister tilværelsen endnu i 2010.

Titler 
 Schweiziske mesterskaber (17): 1907, 1918, 1922, 1925, 1926, 1930, 1933, 1934, 1940, 1946, 1950, 1961, 1962, 1979, 1985, 1994 og 1999
 Schweiziske pokalturnering (7): 1928, 1949, 1971, 1978, 1979, 1984 og 2001

Kendte spillere 
  John Eriksen (1986-1989) – 87 kampe / 75 mål
  Miklos Molnar (1991-1992) – 34 kampe / 18 mål
  Karl-Heinz Rummenigge (1987-1989) – 50 kampe / 34 mål
  Alexander Frei (2000-2003) – 64 kampe / 36 mål
  Oliver Neuville (1992-1996) – 108 kampe / 41 mål
  Håkan Mild (1993-1995) – 21 kampe / 1 mål

Europæisk deltagelse 

Fodboldklubber i Schweiz
Etableret i 1890